Marktl ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland
 Marktl, Markt im Landkreis Altötting in Bayern
 in Österreich
 Marktl (Gemeinde Lilienfeld), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lilienfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Marktl (Gemeinde Haigermoos), Ortschaft von Haigermoos, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Marktl (Gemeinde Ostermiething), Ortschaft der Gemeinde Ostermiething, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Marktl (Gemeinde Straden), Ortschaft und Katastralgemeinde von Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Marktl ist der Familienname folgender Personen:
 Klemens Marktl (* 1976), österreichischer Schlagzeuger, Bandleader und Komponist

Siehe auch:
 Markl (Begriffsklärung)